Marie Tereza Rakouská-Este (Maria Theresia Beatrix Gaëtane; 14. července 1817, Modena – 25. března 1886, Gorizia) byla členka rodu Rakouští-Este, arcivévodkyně rakouská a hraběnka ze Chambordu.

Život 
Byla prvním dítětem a nejstarší dcerou Františka IV., vévody z Modeny a Marie Beatrice Savojské.

Dne 7. listopadu 1846 (civilně) a 16. listopadu 1846 (církevně) se v Bruck an der Mur vdala za Jindřicha, hraběte z Chambord syna Karla Ferdinanda, vévody z Berry a jeho manželky princezny Marie Karolíny Neapolsko-Sicilské. Se svým manželem neměla žádné děti.

Marie byla Jindřichovou manželkou vybrána jeho tetou z otcovy strany Marií Terezií Bourbonskou. Snažila se spojit francouzskou královskou rodinu s rodem Rakouští-Este z několika důvodů např. byly římskými katolíky kteří jediní uznali Červencovou monarchii Ludvíka Filipa.

Byla podporovatelkou výstavby krypty pro francouzskou královskou rodinu v Gorici. Zemřela 25. března 1886 v Gorici. Byla pohřbena v kryptě tamního františkánského kostela Konstanjevica.

Tituly a oslovení 
 14. července 1817 - 7. listopadu 1846: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Marie Tereza Rakouská-Este, císařská princezna rakouská, královská princezna uherská a česká, princezna modenská
 7. listopadu 1846 - 24. srpna 1883: Její císařská a královská Výsost hraběnka z Chambord a vévodkyně z Bordeaux
 24. srpna 1883 - 25. března 1886: Její císařská a královská Výsost hraběnka vdova z Chambord a vévodkyně vdova z Bordeaux

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rakouští-Este
Bourboni
Arcivévodkyně
Modenské princezny
Francouzské princezny
Narození v roce 1817
Narození 14. července
Narození v Modeně
Úmrtí v roce 1886
Úmrtí 25. března
Úmrtí v Gorici
Pohřbení v klášteře Konstanjevica
Ženy